Beralas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Berhala (ö i Indonesien, Kepulauan Riau, lat -0,86, long 104,41), 
 Pulau Beralas, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar